Luna Park steht für:

 Luna Park (Buenos Aires), Hallenstadion in Buenos Aires, Argentinien
 Luna Park (Film), französisch-russischer Film von Pawel Lungin (1992)
 Lunapark21, Zeitschrift über die internationale politische Ökonomie

Luna Park, Luna-Park oder Lunapark ist der Name folgender Vergnügungsparks:
 in Europa
 Luna Park in Riehl (Köln), Deutschland, siehe Die Goldene Ecke von Köln
 Luna-Park am Auensee in Leipzig, Deutschland
 Lunapark (Berlin) in Berlin-Halensee, Deutschland
 Lunapark Hamburg-Altona in Hamburg-Altona, Deutschland
 Lunapark im Fredenbaumpark in Dortmund, Deutschland, siehe Fredenbaumpark
 Lunapark (Łódź) in Łódź, Polen
 Luna Park (Moskau) in Moskau, Russland
 Luna Park (Prag) in Prag, Tschechien
 in Amerika
 Luna Park (Buenos Aires) in Buenos Aires, Argentinien
 Lunapark auf Coney Island in New York, Vereinigte Staaten, siehe Coney Island, USA
 in Asien
 Luna Park (Tel Aviv) in Tel Aviv, Israel
 Luna Park (Osaka) in Osaka, Japan
 Luna-Park, früherer Name des Shahre Bazi in Teheran, Iran, siehe Teheran
 in Australien
 Luna Park (Melbourne) in Melbourne, Australien
 Luna Park (Sydney) in Sydney, Australien